CA Atenas (Montevideo), een Uruguayaanse basketbalclub
 CA Atenas (San Carlos), een Uruguyaanse voetbalclub
 CA Atenas (Carmen de Patagones), een Argentijnse basketbalclub